

Вердон — місто, штат Південна Дакота
 Вердон — селище, штат Небраска

Вердон - муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Вердон - муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна